I Campionati europei di triathlon 2018  (XXXIV edizione) si sono svolti a Glasgow, Gran Bretagna, dal 9 all'11 Agosto 2018. I campionati facevano parte dei primi Campionati europei insieme a sei altre discipline sportive, che si sono svolti tra Glasgow e Berlino.

Tra gli uomini ha vinto il francese Pierre Le Corre, mentre la gara femminile è andata alla svizzera Nicola Spirig.

La gara under 23 si è tenuta ad Eilat, in Israele, dal 19 al 21 ottobre 2018. Tra gli uomini ha vinto l'elvetico Max Studer, mentre la gara femminile è andata alla connazionale Julie Derron.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Staffetta mista

Under 23 uomini

Under 23 donne

Medagliere

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2018
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2018
Campionati europei di triathlon middle distance
Campionati europei di triathlon middle distance del 2018

Collegamenti esterni
 https://www.europeanchampionships.com/ Sito web ufficiale

Triathlon
Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Glasgow
Triathlon nel 2018